IGO (prema eng. Intergovernmental organization), međunarodna kratica za Međuvladinu organizaciju
Inicijativa Glas obespravljenih